Піна́єв () — російське прізвище.

Персоналії 
 Анатолій Пінаєв (* 1937) — радянський та український вчений-правознавець, спеціаліст у галузі кримінального права.
 Єлизавета Пінаєва (1900—1995) — німецько-французька кіноактриса російського походження. 
 Людмила Пінаєва (* 1936) — радянська веслувальниця на байдарках, триразова олімпійська чемпіонка (1964, 1968 та 1972 роки), семиразова чемпіонка світу. 

Російські прізвища
Прізвища на -єв